O VLS Beta é uma variante do foguete brasileiro VLS proposto pelo Programa Cruzeiro do Sul. O mesmo terá capacidade para lançar satélites de até 800 quilos em órbita terrestre baixa e está previsto para fazer seu voo inaugural em 2020.

Características 
O VLS Beta será formado por três estágios, sem propulsores auxiliares. O primeiro estágio usará um propulsor alimentado por combustível sólido de 40 toneladas, o segundo terá um motor de 30 toneladas de empuxo e o último terá 7,5 toneladas de empuxo, com a mesma mistura "Kerolox". Poderá lançar cargas de até 800 kg em órbitas de até 800 km de altitude.

Voos Planejados

Veja também 
 VSB-30
 VLS-1
 VLS Alfa
 VLS Gama
 VLS Delta
 VLS Epsilon

Programa espacial brasileiro
Veículos lançadores de satélites
Foguetes e mísseis